CRH steht für:
 Celtic Resources Holdings, ehemaliges irisches Bergbauunternehmen, jetzt Tochterunternehmen des russischen Metallurgieunternehmens Severstal
 Cement Roadstone Holding plc, ein weltweit operierender irischer Baustoffhersteller, Hauptsitz in Dublin
 China Railway High-speed (chinesisches Kurzzeichen: 中国铁路高速, Langzeichen: 中國鐵路高速), Programm für den Hochgeschwindigkeitsverkehr in der Volksrepublik China
 Churchill Roosevelt Highway, eine trinidadische Fernstraße
 Corticotropin-releasing Hormone, ein Polypeptid, das aus 41 Aminosäuren besteht und im Nucleus paraventricularis des Hypothalamus gebildet wird
 C. Rob. Hammerstein GmbH & Co. KG bzw. CRH-Group, ein deutscher Automobilzulieferer, Sitz in Solingen

CrH steht für:
 Chromhydride, auch ([CrH])n, anorganische Legierungen aus Chrom und Wasserstoff (metallartige Metallhydride)

CR-H steht für:
 Heredia, Provinz in Costa Rica, nach ISO 3166-2

crh steht für:
 Krimtatarische Sprache, die Sprache der Krimtataren, Sprachcode nach ISO 639-2 und 639-3

Abkürzung